Il toponimo Stejaru può riferirsi a diverse località della Romania:
Stejaru, comune del distretto di Teleorman
Stejaru, comune del distretto di Tulcea